Hettiswil ist ein Dorf in der Gemeinde Krauchthal im Kanton Bern, Schweiz

 Zum Dorf Hettiswil siehe Krauchthal
 Zum ehemaligen Cluniazenser-Priorat und bernischen Schaffnerei siehe Kloster Hettiswil.